Гран-при Бельгии  года чемпионата мира среди гонщиков прошёл 22 июня на трассе Спа-Франкоршам. Гонка проходила по правилам Формулы-2 согласно регламенту сезона.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Бельгии